Bělohradský ist der Familienname von
 Wenzel Belohradsky (1844–1896), böhmischer Rechtsmediziner in Prag 
 Karl Belohradsky (1876–1953), österreichischer Gewerkschafter
 Josef Bělohradský (1926–2006), tschechoslowakischer Basketballspieler
 Václav Bělohradský (* 1944), tschechischer Philosoph und Soziologe